Takács Tamás (1979) labdarúgó
 Takács Tamás (1991) labdarúgó
 Takács Tamás (1998) úszó
 Takács Tamás labdarúgó-játékvezető

hasonló néven
 Takáts Tamás (1957–) rock- és bluesénekes, dobos és gitáros